Ричард Невил, гроф од Ворика (Норич, 22. новембар 1428- Барнет, 14. април 1471) је био гроф од Ворика. Био је син Ричарда Невила, 5. грофа од Солсберија и Алисе Монтакјут, 5. грофице од Солсберија. Гроф од Ворика је био најбогатији и најмоћнији енглески лорд у своје време, са политичким везама које су ишле ван граница Енглеске. Био је један од вођа у Ратовима ружа, прво на страни династије Јорк, а касније је прешао на страну Ланкастера. Имао је главну улогу у збацивању двојица краљева, због чега је касније добио надимак Краљотворац.

Путем женидби и наслеђивања, Ворик је током 1450-их избио у центар енглеске политике. На почетку је био присталица краља Хенрија VI. Међутим, због територијалних спорова са Едмундом, војводом од Самерсета, почео је да сарађује са Ричардом, војводом од Јорка у опозицији према краљу. У овом сукобу је стекао стратешки важно место капетана Калеа, од чега ће имати велике користи у наредним годинама. Политички сукоб се претворио у праву побуну, где је у бици код Вејкфилда убијен војвода од Јорка, као и Вориков отац гроф од Солсберија. Син војводе Јорка ће међутим касније победити уз Ворикову помоћ и биће крунисан као краљ Едвард IV. Едвард је на почетку владао уз Ворикову подршку, али њих двојица су се разишли због спољне политике и краљеве одлуке да узме Елизабету Вудвил за своју супругу. Након неуспеле завере да крунише Едвардовог брата Џорџа, војводу од Кларенса, Ворик је уместо тога вратио краља Хенрија VI на престо. Победа је била краткотрајна, пошто је 14. априла 1471. Ворик поражен од Едварда у бици код Барнета и убијен.

Гроф од Ворика није имао деце. Старија његова кћерка Изабела, се удала за Џорџа, војводу од Кларенса. Његова млађа кћерка Ана је кратко била удата за Хенријевог сина Едварда од Вестминстера, који је погинуо у бици код Тевкесберија у 17. години. Затим се удала са млађег брара краља Едварда, Ричарда, војводу од Глостера, који ће касније постати краљ Ричард III.

Породично стабло 

Рођени 1428.
Умрли 1471.